Това е списъкът с епизоди на „Шаолински двубои“ с оригиналните дати на излъчване в България и САЩ.

Забележка: българските имена на епизодите са авторски – те не са официално обявени от дублиращото студио.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2003-2004)

Сезон 2 (2004-2005)

Сезон 3 (2005-2006)

Източници 
 TV.com
 potv.bg
 Списък на доверен потребител

Шаолински двубои